Андрей Першин:
 Першин, Андрей Евгеньевич (род. 1957) — российский журналист, специалист в области PR и рекламы.
 Першин, Андрей Николаевич (он же Жора Крыжовников; род. 1979) — российский режиссёр, сценарист, продюсер.